Ла Ескондида има више значења:

 Ла Ескондида (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Ескондида (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Ескондида, Ел Салеро (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Ескондида, Ранчо (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Ескондида (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ескондида (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ескондида (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ескондида (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ескондида (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ескондида (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Ескондида (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Ескондида (Артеага, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Ескондида (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Ескондида, Паста дел Аниљо (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Ескондида, Хуан Алварадо (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Ескондида, Ел Лусеро (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Ескондида (Фронтера), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Ескондида (Матаморос, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Ескондида, Ел Сауз (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Ескондида (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Ескондида (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Ескондида (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Ескондида (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Ескондида (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Ескондида (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Ескондида (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Ескондида (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Ескондида (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ескондида (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ескондида (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ескондида (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ескондида (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ескондида (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ескондида (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ескондида (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ескондида (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ескондида (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ескондида (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ескондида (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ескондида (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ескондида (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ескондида (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ескондида (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ескондида (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ескондида (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ескондида (Хуарез, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ескондида (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ескондида (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ескондида (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ескондида (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ескондида (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ескондида (Ел Туле), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ескондида (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ескондида, Кордеро Рејес (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ескондида (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ескондида (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ескондида (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ескондида (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ескондида (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ескондида (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ескондида (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ескондида (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ескондида (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ескондида, Лас Бодегас (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ескондида (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ескондида (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ескондида (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ескондида (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ескондида (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ескондида, Сан Рамон (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ескондида (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ескондида (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ескондида (Тарандаквао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ескондида (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ескондида (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ескондида, Ранчо ла Ескондида (Буенависта де Куељар), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ескондида (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ескондида (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ескондида (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ескондида (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ескондида, Ел Бордо (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ескондида (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ескондида (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ескондида (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ескондида (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ескондида (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ескондида (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ескондида (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ескондида (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ескондида (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ескондида (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ескондида, Лас Баранкитас (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ескондида, Ел Венеро (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ескондида (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ескондида (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ескондида (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ескондида (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ескондида (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ескондида (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ескондида (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ескондида (Сан Маркос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ескондида (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ескондида (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ескондида (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ескондида (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ескондида (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ескондида (Отумба), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Ескондида (Тлалманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Ескондида (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ескондида (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ескондида (Артеага, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ескондида (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ескондида, Агва Ескондида (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ескондида (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ескондида (Хуарез, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ескондида (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ескондида (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ескондида (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ескондида (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ескондида, Салвадор Гусман, Гранха (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ескондида (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ескондида (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ескондида (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ескондида (Тингамбато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ескондида (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ескондида (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ескондида (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ескондида (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ескондида (Закапу), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ескондида, Агва Ескондида (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Ескондида (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Ескондида, Гранха (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Ескондида (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Ескондида (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Ескондида (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ескондида (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ескондида (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ескондида, Ла Ескондидита (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ескондида (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ескондида, Едуардо Флорес (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ескондида (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ескондида (Хуарез, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ескондида, Ранчо Замбрано (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ескондида (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ескондида, Ел Ранчито (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ескондида, Ел Чамизал (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ескондида (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ескондида (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ескондида (Идалго, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ескондида (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ескондида, Ел Пријето (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ескондида (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ескондида (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Ескондида (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Ескондида (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Ескондида (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Ескондида (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Ескондида (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Ескондида (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ескондида (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ескондида (Серитос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ескондида (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ескондида (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ескондида (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ескондида (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ескондида (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ескондида (Сан Николас Толентино), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ескондида (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ескондида (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ескондида (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ескондида (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ескондида (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ескондида (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ескондида, Ел Ранчо де Хил (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ескондида (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ескондида (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ескондида (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ескондида (Бакоачи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ескондида (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ескондида (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ескондида, Агва Калијенте (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ескондида (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ескондида (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ескондида, Гвадалупе де Гвајмас (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ескондида (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ескондида (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ескондида (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ескондида (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ескондида (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ескондида (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ескондида (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Ескондида (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ескондида, Куестеситас (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ескондида (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ескондида (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ескондида (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ескондида (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ескондида (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ескондида (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ескондида (Идалго, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ескондида (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ескондида (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ескондида (Матаморос, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ескондида (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ескондида (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ескондида (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ескондида (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ескондида (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ескондида (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ескондида, Енрике Лара (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ескондида (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ескондида (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ескондида, Хилберта Грајет (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ескондида (Пануко, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ескондида (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ескондида (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ескондида (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ескондида, Лос Нуеве Пасо Гранде (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ескондида (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ескондида (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ескондида (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ескондида (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Ескондида, Ел Мескиталито (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Ескондида, Родолфо Рејес (Хенерал Панфило Натера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Ескондида, Паритас (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Ескондида (Пануко, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Ескондида (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Ескондида, Монте ла Манга (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Ескондида, Серито дел Калварио (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику